Melara steht für 
 Melara, Gemeinde in Venetien, Italien

Melara ist der Familienname folgender Person:
 Fabrizio Melara (* 1986), italienischer Fußballspieler
Rozzol Melara